Vaterpolsko EP 2010. održalo se u Zagrebu od 29. kolovoza do 11. rujna 2010. godine u športskom parku Mladost. Europski prvak, po prvi puta, postala je Hrvatska koja je pobjedom nad Italijom osvojila EP kao domaćin. Trećeplasirana je Srbija koja je u utakmici za 3. mjesto pobijedila Mađarsku.

Kandidati 

Hrvatsko krovno vaterpolsko tijelo, Hrvatski vaterpolski savez, obratio se LEN-i 1. kolovoza 2007. dopisom, u kojem su istakli zanimanje za organiziranje Europskog prvenstva 2010. godine.

Kandidati su za ovo prvenstvo bili i:
  Debrecen /  Oradea (zajednička kandidatura)
 
  (u početku, pa su odustali preusmjerivši svoje napore za EP 2012)

Objava odluke o domaćinu ovog EP-a trebala je biti u prosincu 2007. godine, na sastanku LENA-ina ureda.
U međuvremenu su Italija i Nizozemska otpali iz kandidature, tako da su pred konačnu LEN-inu odluku u ožujku 2008. ostali samo Zagreb te zajednička kandidatura Debrecena i Oradee. 
Nakon predstavljanja, održanog 23. ožujka 2008., domaćinstvo je dodijeljeno Hrvatskoj.

Sudionici 

Izravni plasman su izborile: 
 Hrvatska (domaćin)
 Crna Gora (branitelj naslova)
 Srbija
 Mađarska
 Italija
 Njemačka

Još je šest reprezentacija osiguralo nastup na EP 2010. kroz dodatne kvalifikacije:
 Španjolska
 Turska
 Grčka
 Makedonija
 Rumunjska
 Rusija

Dodatne kvalifikacije 

Kvalifikacije za sudjelovanje na završnom turniru održale su se u tri grada, od 30. travnja do 2. svibnja 2010. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine kvalificirale su se za završni turnir.

Skupina A 

Skupina A igrala se u Istanbulu, a sudjelovale su Španjolska, Slovačka, Turska i Malta.

Skupina B 
Skupina B igrala se u Ateni, a sudjelovale su Grčka, Makedonija, Francuska i Slovenija.

Skupina C 
Skupina C igrala se u Oradei, a sudjelovale su Rumunjska, Rusija, Nizozemska i Velika Britanija.

Natjecanje po skupinama
Prvoplasirana momčad iz svake skupine plasirat će se u polufinale, dok će se drugoplasirana i trećeplasirana momčad plasirati u četvrtfinale.

Skupina A

Skupina B

Završna faza

Utakmice za plasman

Četvrtfinale (7. – 12. mjesto)

Polufinale (7. – 12. mjesto)

Utakmica za 11./12. mjesto

Utakmica za 9./10. mjesto

Utakmica za 7./8. mjesto

Utakmice za medalje

Četvrtfinale

Polufinale

Utakmica za 5./6. mjesto

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Konačni plasman

Izvori

Povezani članci 
 Sastavi momčadi na EP u vaterpolu 2010.
 Vaterpolsko EP za žene 2010.

Vanjske poveznice 

Crowaterpolo  Europa 2010. u Zagrebu 
waterpolo.org.nz Kvalifikacijske skupine
Europsko vaterpolsko prvenstvo 2010. u Zagrebu 

2010.
Športska natjecanja u Zagrebu
 2010